è un kaijū apparso nei film di Godzilla, è un dinosauro evoluto.

Aspetto
Baragon è un enorme dinosauro evoluto alto 30 metri con grosse orecchie sulla testa e un corno sulla fronte. Ha scaglie del corpo di un color rosso-marrone e presenta delle grosse scapole lungo la schiena. Baragon ha le fauci irte di zanne affilate e usa le sue zampe fornite di grossi artigli per muoversi a quattro zampe e combattere.Utilizza anche gli artigli per scavare. In certi videogiochi Baragon è capace di muoversi anche sulle zampe posteriori quando è in parata.

Abilità
Baragon è capace di sputare fuoco dalla bocca ed ha anche una forte mandibola. Nonostante la sua grandezza, è in grado di spiccare lunghi salti. Utilizza le sue possenti zampe per colpire e graffiare l'avversario e riesce a scavare per lunghissime distanze.
Può saltare addosso al nemico e sbranarlo.

Storia
Baragon appare la prima volta nel film Frankenstein alla conquista della Terra e combatte contro il mostro di Frankenstein che in quel film è gigantesco. Tuttavia Baragon viene sconfitto.

Riappare in seguito nel film Gli eredi di King Kong, dove vive in cattività insieme agli altri kaijū. Sempre in quel film, secondo il trailer, Baragon avrebbe dovuto assediare la città di Parigi dal momento che c'è una scritta a lettere cubitali "BARAGON ATTACCA PARIGI", tuttavia il mostro che attacca la città è chiaramente Gorosaurus.

La sua ultima apparizione si verifica in Godzilla, Mothra and King Ghidorah: Giant Monsters All-Out Attack dove Baragon sarebbe uno dei tre mostri guardiani del Giappone ed è il primo a scontrarsi con Godzilla. Dopo un duro combattimento, Godzilla brucia Baragon con un potente raggio atomico.

Filmografia
Frankenstein alla conquista della Terra (1965), di Ishirō Honda
Gli eredi di King Kong (1968), di Ishirō Honda 
Godzilla, Mothra and King Ghidorah: Giant Monsters All-Out Attack (2001) di Shūsuke Kaneko

Personaggi di Godzilla
Toho Kaiju
Dinosauri immaginari